Hauppauge bezeichnet:

einen Ort im Suffolk County, Long Island, New York, USA; siehe Hauppauge (New York)
den dort ansässigen Hersteller von TV-Karten; siehe Hauppauge Computer Works